Agata Buzek (1976-), un modèle et une actrice polonaise ;
 Hans Buzek (1938-), un joueur de football international autrichien ;
 Petr Buzek (1977-), un joueur de hockey sur glace.